Троглоди́т ( — «живущий в пещере», от  «пещера, полость» и  «проникать в», «погружаться») — в концепции Карла Линнея вид людей (), характеризующийся человеческим обликом, обильной волосатостью и неразвитой речью. Выделен на основе свидетельства древних авторов и рассказов путешественников. Предполагалось, что троглодиты могли быть прообразом сведений о сатирах.

Греко-римский период 
По данным античных авторов (Геродот, Клавдий Птолемей, Агатархид, Страбон, Диодор Сицилийский, Плиний, Тацит, Иосиф Флавий и т. д.), троглодиты населяли либо западную часть побережья Красного моря, либо крайний запад (юго-запад) Аравийского полуострова. О них упоминает Библия в 2Хр.12:3, причем только в церковнославянском переводе и греческом. В Синодальном переводе они именуются Сукхиты, поскольку жили в городе Сухе. В «Естественной истории» Плиний Старший даёт описание отшельников, которые ели змей и общались криками, не имея языка. Страбон писал, что эти люди жили охотой, селились в пещерах, женщины и девочки обитали отдельно. Геродот в своей «Истории» упоминает, что гараманты на колесницах охотились на «пещерных эфиопов». Свои дома предпочитают строить в пещерах. В древности троглодиты имели общих жён и детей. Следы их пребывания находили также на территории Эфиопии, Турции, Мали, на склонах Кавказа и других странах.

Поздние представления 
С появлением эволюционизма под троглодитами стали понимать предков человека, которые дожили до наших дней в отдалённых местах планеты, однако в дальнейшем существование троглодитов как подвида рода людей не подтвердилось и ими стали называть в переносном значении малокультурных людей или просто людей, живущих в пещерах (например, жители Матеры, Бандиагара, пещерных поселений Каппадокии).

В СССР попытку реанимировать троглодитов в научном дискурсе предпринял историк Б. Ф. Поршнев. Троглодитами он называл неандертальцев, принадлежавших, по его мнению, семейству троглодитидов («высших прямоходящих приматов»), к которым также относились австралопитеки, гигантопитеки, мегантропы и питекантропы. Однако эта классификация не получила распространения в научной среде.

В современной науке 
 Современное латинское видовое название обыкновенного шимпанзе — Pan troglodytes.
 Troglodytes — род мелких птиц из семейства крапивниковых.

Примечания

Ссылки 
 

Люди (род)
Устаревшие таксоны животных